Пэтырладжеле () — город в Румынии в составе жудеца Бузэу.

История 
Населённый пункт впервые упоминается в документе 1573 года.

В 2004 году коммуна получила статус города.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Населённые пункты жудеца Бузэу